Live at the Aragon — концертный CD/DVD-альбом сладж-метал группы Mastodon. Он был выпущен 15 марта 2011 года. Записан 17 октября 2009 года во время концертного выступления Mastodon в историческом бальном зале Aragon в Чикаго, в рамках их мирового турне в поддержку своего четвертого альбома Crack the Skye. На нём целиком представлен Crack the Skye, а также другие песни Mastodon с их первых трёх альбомов: Remission, Leviathan и Blood Mountain соответственно. Для продвижения альбома группа выпустила концертные версии «Oblivion», «Ghost of Karelia» и «Crack the Skye» на YouTube. DVD также содержит фильм Crack the Skye, который полностью является видеоальбомом.

Отзывы критиков
Том Юрек из Allmusic описал живое выступление, заявив: «Импровизации или спонтанности практически нет — чего нет ни здесь, ни там [на студийном альбоме] — потому что то, что Mastodon делает в музыкальном плане, очень впечатляет. Здесь убедительно демонстрируются все их резкие паузы, буквально разгром гитарных ладов, запутанные, перемалывающие пальцы  риффы и техническая проницательность». Он также добавил, что «"чистый" вокал группы вживую разочаровывает: ни Брент Хайндс, ни Трой Сандерс, ни Брэнн Дейлор не попадают в ноты ни в одной песне. Учитывая, что тексты песен, акцентируемые вокалом, является сейчас неотъемлемой частью группы, это приводит в смятение, находясь на грани фола».

Список композиций

Участники записи
 Трой Сэндерс — вокал, бас-гитара
 Брент Хайндс — вокал, соло-гитара
 Билл Келлихер — ритм-гитара, бэк-вокал, сэмплирование
 Брэнн Дэйлор — ударные, вокал
 Дэрек Митчка — клавишные на треках 1-7

Примечания

Альбомы Mastodon
Концертные альбомы 2011 года
Альбомы по алфавиту
Концертные альбомы Reprise Records